Schwickert ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Schwickert (* 1962), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Landrat
 Axel Schwickert  (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Barbara Schwickert (* 1964), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Engelhard Benjamin Schwickert (1741–1825), deutscher Verleger
 Gerd Schwickert (1949–2022), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johann Adam Schwickert (1794–1878), deutscher Landwirt, MdL Nassau
 Klaus Schwickert (1931–2019), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)